Shiki kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Shikī, distrikt, Badakhshan,

Japan 

 Shiki, Saitama, stad i Saitama prefektur, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar